Новороссийский район:

Административные районы:
 Новороссийский район — внутригородской район Новороссийска, включающий несколько сельских округов (с 2005).
 Новороссийский район — район Кубано-Черноморской области, существовавший в 1923—1924 годах. Центр — город Новороссийск.
 Новороссийский район — название Хромтауского района Казахстана в 1935—1993 годах.

Другие:
 Новороссийский район (как правило, в границах Новороссии) — термин, употреблявшийся в XIX веке в экономических и статистических исследованиях.
 Новороссийский район (иногда Анапско-Новороссийский район; северная часть Черноморского побережья Кавказа) — название региона, применявшееся в физико-географическом и экономическом районировании СССР.

См. также 
 Новороссийский оборонительный район (НОР) — создан во время Великой Отечественной войны.
 Новороссийский военно-морской район — создан в 1994, а в 1997 преобразован в Новороссийскую военно-морскую базу.